

Pessoas
São Brandão (484-577) — santo cristão irlandês
Brandão Filho ou Moacyr Augusto Soares Brandão (1910-1998) — ator e humorista brasileiro
Brandão (futebolista) ou Evaeverson Lemos da Silva (n. 1980) — futebolista brasileiro

Outros usos
Córrego Brandão — da região sul do Rio de Janeiro, Brasil

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes